Епишев — русская фамилия; имеет женскую форму Епишева.

Известные носители 
 Епишевы — русский дворянский род.
 Епишев, Алексей Алексеевич (1908—1985) — советский военачальник.
 Епишев, Владимир Семёнович (1925—1999) — резьбошлифовщик, Герой Социалистического Труда.
 Епишев, Сергей Маликович (род. 1979) — российский актёр.